Burro – termine di uso comune (grasso alimentare ricavato dal latte)
 Burro vegetale – olio vegetale normalmente solido a temperatura ambiente, come il burro di cacao o di burro di karité, o pasta semisolida a temperatura ambiente ricavata da semi di oleaginose, come il burro di arachidi o di nocciole
 Burro – Frazione del comune di Alzano Lombardo
 Sesto Afranio Burro – personaggio storico
 Burro – asino inselvatichito diffuso in alcune aree del Nordamerica
 Burro – film, regia di José María Sánchez (1989)